Перч Ашотович Саркисян (1922—1970) — советский режиссёр-мультипликатор, художник-постановщик, художник-график.

Биография 
Родился в Москве 2 марта 1922 года.

Окончил изостудию ВЦСПС.

Участник Великой Отечественной войны.

Как художник-плакатист работал в «Окнах ТАСС».

В 1951 году закончил художественный факультет ВГИК.

Пришёл работать на киностудию «Союзмультфильм». С 1952 года — как художник-постановщик, а с 1965-го — как режиссёр. Работал в рисованной мультипликации, преподавал на курсах художников-мультипликаторов.

Также много работал, как художник-график — иллюстратор детских книг.

Скончался в Москве 30 марта 1970 года на 49-м году жизни.

Фильмография

Режиссёр 
 1965 — Горячий камень
 1967 — Кузнец-колдун

Художник-постановщик 
 1953 — Храбрый Пак
 1956 — Аист
 1957 — В некотором царстве
 1957 — Наше солнце
 1960 — Золотое пёрышко
 1961 — Чиполлино
 1963 — Акционеры
 1964 — Вдвое больше — cюжет из киножурнала «Фитиль» № 27
 1965 — Горячий камень
 1967 — Кузнец-колдун

Литература 
  с. 572.

Ссылки 
 
  Перч Ашотович Саркисян на сайте «Аниматор.ру»
 Перч Саркисян — Энциклопедия отечественного кино

Журналисты Великой Отечественной войны
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Союзмультфильм
Режиссёры мультипликации
Художники-постановщики мультипликации
Художники-иллюстраторы СССР